Кудрявцев, Всеволод:
 Кудрявцев, Всеволод Александрович (1885—1953) — советский математик, один из авторов классического учебного пособия «Краткий курс высшей математики».
 Кудрявцев, Всеволод Викторович (1923—2002) — Герой Социалистического Труда.